Patrick Gibson (1956–2020) francia dobos, énekes (Gibson Brothers)
 Patrick Gibson (1995) ír színész